Ерлвил има више значења:
 Ерлвил (Ајова)
 Ерлвил (Илиноис)
 Ерлвил (Њујорк)